Steve Regal ist der Name folgender Personen:

* Steve Regal (Wrestler, 1951), (* 1951), US-amerikanischer Wrestler
 Steve Regal (* 1968), britische Wrestler, siehe William Regal